Legio V Alaudae
 Legio V Iovia
 Legio V Macedonica
 Legio V Parthica